Favela - uma área degradada de uma determinada cidade caracterizada por moradias precárias, falta de infraestrutura e sem regularização fundiária
Favelas no Brasil
Cnidoscolus quercifolius - planta que deu origem ao termo "favela"
Favela (EP) - segundo EP inédito da cantora brasileira Maysa
Marlene Favela - uma atriz mexicana
Rádio Favela

Desambiguação